Alexander Wilson je ime več oseb:
 Alexander Wilson (črkolivec) (1714 - 1784), škotski črkolivec.
 Alexander Wilson (matematik) (1714 - 1786), škotski matematik,
 Alexander Wilson (ornitolog) (1766 - 1813), škotsko-ameriški naravoslovec, ornitolog in risar.